|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Zhengzhou (officieel Zhengzhou Women's Tennis Open) van 2017 vond plaats van 17 tot en met 23 april 2017 in de Chinese stad Zhengzhou (uitspraak Tsjeng-tsjau). Het was de eerste editie van het WTA-toernooi, nadat hier in de drie voorgaande jaren werd getennist onder auspiciën van de ITF. Er werd gespeeld op de overdekte hardcourtbanen van het Central Plains Tennis Center.

Enkelspel 
Het tweede reekshoofd, Wang Qiang uit China, won het toernooi. In de finale versloeg zij haar land­genote Peng Shuai, die via een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd en als eerste was geplaatst. In de beslissende derde set moest Peng wegens een beenblessure de handdoek in de ring gooien. Wang wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Shuko Aoyama en Xu Yifan, bereikte de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste Chinese duo Han Xinyun en Zhu Lin won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Jacqueline Cako en Julia Glushko in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Han had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Zhu geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Zhengzhou 2017
Zhengzhou